МТП А4 — российская машина технической помощи, разработанная на шасси седельного тягача КЗКТ-7428 «Русич» в 1995 году на опытном заводе 38 Минобороны России.

Назначение 
Машина технической помощи МТП-А4 предназначена для ликвидации неисправностей многоосной автомобильной техники семейств БАЗ, МАЗ, КЗКТ, дозаправки их топливом, маслами и спецжидкостями. Но особенно ценна МТП-А4 в случаях, когда надо вытаскивать застрявшие или устанавливать на колеса опрокинутые системы вооружения большой массы типа «Смерч», «Ураган». Специальные приспособления позволяют ей это делать, благодаря возможности самой намертво закрепляться на грунте. При необходимости «неотложка» транспортирует неисправную технику массой до 45 тонн: как на жестких буксирах, так и в полупогруженном положении -даже с поврежденными ходовой частью и рулевым управлением.

Модификации 
 МТП-А4.1 — на шасси МАЗ-537
 МТП-А4.2 — на шасси КЗКТ-74281-012

Техническое описание 
Основное оборудование МТП- А4 состоит из штатной лебедки, устройства для транспортирования машин в полупогруженном положении, буксирных устройств, сошников, ремонтного и такелажного комплектов, комплекта запасных частей и материалов, емкостей под топливо, масла и спецжидкости. Словом, предусмотрено множество вариантов оказания экстренной технической помощи.

Технические характеристики 
 Базовый автомобиль — КЗКТ-74281
 Максимальное усилие вытаскивания, кГс:
 без блоков — 15.000
 с использованием блоков — 30.000
 Максимальная нагрузка на буксирное устройство, кГс — 8.858
 Масса машины, транспортируемой полупогрузкой, кг — 45.000
 Масса буксируемой машины, кг:
 по всем видам дорог — 30.000
 по дорогам с твердым покрытием — 45.000
 Время подготовки машины к вытаскиванию автомобилей мин — 15
 Экипаж, чел. — 3
 Масса в снаряженном состоянии, кг — 31.500

См. также 
 МАЗ-537
 КЗКТ-7428

Примечания

Литература 
 Кочнев Е. Д. Секретные Автомобили Советской Армии. МТП А4.1/МТП А4.2
 Журнал «Техника и вооружение». Номер 12,1989 год

Автомобили по алфавиту
Автомобильная техника военного назначения